Aegyptosuchidae — вимерла родина євсухієвих крокодилоподібних, що походить з крейдяного періоду Африки. Вони характеризуються великими розмірами і плоскою головою. Родина включає два роди, Aegyptosuchus і Aegisuchus..

Aegyptosuchidae належить до клади Eusuchia і вважається сестринською кладою для коронної групи Crocodylia, яка містить усіх живих крокодилів. Філогенію можна показати на кладограмі нижче:

Примітки 

Фауна крейдяного періоду
Родини плазунів